

В технике 
Транспортёр — транспортное средство на колёсном, гусеничном или ином ходу для перемещения крупногабаритных грузов, транспортировки материальных средств, раненых, личного состава войск и других задач. Транспортёром также называют конвейер или транспортёрную ленту.
 Бронетранспортёр — бронированная транспортно-боевая машина для доставки личного состава и/или грузов к месту выполнения боевой задачи.
 Гусеничный транспортёр НАСА
 Транспортёр (вагон) — вагон для перевозки крупногабаритных грузов.
 Четвероногий транспортёр — шагающая машина.

В биологии 
 Транспортёр серотонина — белок-транспортёр моноаминов в головном мозге.